Нортфилд ():

 Нортфилд — город в штате Миннесота, США.
 Нортфилд — тауншип в округе Райс, Миннесота, США.
 Нортфилд — город в штате Иллинойс, США.
 Нортфилд — город в штате Кентукки, США.
 Нортфилд — город в штате Массачусетс, США.
 Нортфилд — город в штате Нью-Гэмпшир, США.
 Нортфилд — город в штате Нью-Джерси, США.
 Нортфилд — город в штате Вермонт, США.